

Anno 
 345 o 345 a.C.

Codici 
 345 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Sobaeksan Optical Astronomy Observatory, nella provincia di Kyonggi, della Corea del Sud

Matematica 
 345 – numero